Бизар () — остров в канадской провинции Квебек неподалёку от острова Монреаль. Входит в состав архипелага Ошлага.

История 
Первоначально остров назывался Бонавентюр, однако в 1723 году получил текущее название в честь , который получил эту землю в качестве надела в 1678 году. Ранее остров входил в состав отдельного муниципалитета под названием Виль-де-л’Иль-Бизар, однако, в 2004 году в рамках административной реорганизации Квебека вошёл в состав одного из районов Монреаля л’Иль-Бизар—Сент-Женевьев.

Население 
По данным переписи населения Канады, по состоянию на 2011 год на острове проживало 14 647 человек.

Известные уроженцы 
 Лекавалье, Венсан — профессиональный канадский хоккеист

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Острова Квебека